Pfarrkirche Salzburg-Taxham steht für:
 Matthäuskirche Salzburg-Taxham, evangelische Pfarrkirche 
 Katholische Pfarrkirche Taxham Herz-Mariä